Kostroma – miasto w Rosji
 Kostroma – rzeka w Rosji, dopływ Wołgi
 Kostroma – personifikacja wiosny i urodzaju w wierzeniach wschodniosłowiańskich

Zobacz też 
 Obwód kostromski
 Dinamo Kostroma
 Spartak Kostroma